Tschaplynka (ukrainisch ; russische Entsprechung /) ist der Name mehrerer Orte in der Ukraine:

 Siedlung städtischen Typs in der Oblast Cherson, Rajon Tschaplynka, siehe Tschaplynka

 Dorf in der Oblast Dnipropetrowsk, Rajon Petrykiwka, siehe Tschaplynka (Petrykiwka)
 Dorf in der Oblast Dnipropetrowsk, Rajon Jurjiwka, siehe Tschaplynka (Jurjiwka)
 Dorf in der Oblast Poltawa, Rajon Tschornucha, siehe Tschaplynka (Tschornucha)
 Dorf in der Oblast Tscherkassy, Rajon Lysjanka, siehe Tschaplynka (Lysjanka)

siehe auch:
 Rajon Tschaplynka